Dover (Kent) je luka i grad u Kentu, u jugoistočnoj Engleskoj.

Mjesta

Australija

 Dover, Tasmanija – najjužniji grad svoje veličine u Australiji smješten na jugu Tasmanije,
 Dover (otok kod Tasmanije) – treći najveći otok u grupi otoka Kent,
 Visovi Dover, Novi Južni Wales – obalno istočno predgrađe Sydneya, Novi Južni Wales

Kanada

 Dover, Calgary – stambena četvrt u jugoistočnom kvadrantu Calgaryja, Alberta.
 Dover, Newfoundland and Labrador – malo ribarsko selo, Newfoundland i Labrador
 Dover, Nova Škotska – Neuključeno područje u okrugu Guysborough u Novoj Škotskoj,
 Port Dover, Ontario – Neuključeno područje i bivši grad smješten u okrugu Norfolk pokrajina Ontario,
 Little Dover, Nova Škotska – mala komuna u kanadskoj provinciji Nova Škotska.

Singapur

 Dover, Singapur – relativno malo četvrt Singapura,
 Dover MRT station – nadvozna stanica za brzi tranzit (MRT) na liniji istok-zapad u području Queenstown, Singapur.

Ujedinjeno Kraljevstvo 

 Dover, Kent – grad u Kentu,
 Dover (Izborna jedinica Parliamenta UK) – Dover je izborna jedinica u Kentu u Engleskoj, zastupljena u Donjem domu parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva,
 Dover (okrug) – lokalni samoupravni okrug u Kentu u Engleskoj,
 Doverska vrata – je tjesnac na najužem dijelu La Manchea,
 White Cliffs of Dover – je regija engleske obale okrenuta Doverskom tjesnacu i Francuskoj,
 Port of Dover – prekogranična trajektna luka, terminal za krstarenje, pomorski teret i objekt marine smješten u Doveru,
 Dover, Greater Manchester – naziv većeg broja ustanova i ulica koje u svom imenu imaju riječ Dover.

Sjedinjene Američke Države

 Dover, Arkansas – mali grad u županiji Pope County u saveznoj državi Arkansas,
 Dover, Delaware – glavni grad savezne države Delaware
 Dover Air Force Base – baza zrakoplovstva Sjedinjenih Država pod operativnim nadzorom Zapovjedništva za zračnu mobilnost, smještena 3,2 km jugoistočno od grada Dovera u saveznoj državi Delaware,
 Dover Downs – hotel, kockarnica i kompleks trkališta u Dovera u saveznoj državi Delaware,
 Dover International Speedway – autoutomobilska trkaća staza u sastavu Dover Downsa u Doveru, savezna država Delaware,
 Dover, Florida – nekorporirano i popisom određeno mjesto u županiji Hillsborough na Floridi,
 Dover, Georgia – nekorporirana komuna u županiji Screven u saveznoj državi Georgia,
 Dover, Idaho – mali grad u županiji Bonner u saveznoj državi Idaho, 
 Dover, Illinois – selo u županiji Bureau u saveznoj državi Illinois,
 Dover, Indiana – nekorporirana komuna u općini Kelso, županija Dearborn u saveznoj državi Indiana,
 Dover, Boone County, Indiana – nekorporirana komuna u općini Jefferson, županija Boone, u saveznoj državi Indiana,
 Dover, Kansas – nekorporirana komuna na obali Mission Creeka u zapadnoj županiji Shawnee u saveznoj državi Kansas
 Dover, Kentucky – grad u županiji Mason  u saveznoj državi Kentucky,
 Dover, Maine – grad sjedinjen s gradom Foxcroft od 1922. da bi nastao Dover-Foxcroft koji je najveći grad i sjedište županije Piscataquis u saveznoj državi Maine, 
 Dover, Massachusetts – grad u županiji Norfolk u saveznoj državi Massachusetts,
 Dover, Minnesota – grad u županiji Olmsted  u saveznoj državi Minnesota,
 Dover, Missouri – selo u županiji Lafayette u saveznoj državi Missouri,
 Dover, New Hampshire – grad u županiji Strafford u saveznoj državi New Hampshire,
 Dover, New Jersey – grad u županiji Morris u saveznoj državi New Jersey,
 Dover, New York – grad u županiji Dutchess u saveznoj državi New York,
 Dover, Sjeverna Karolina – grad u županiji Craven u saveznoj državi Sjeverna Karolina,
 Dover, Ohio – grad u županiji Tuscarawas u saveznoj državi Ohio,
 Dover, Oklahoma – grad u županiji Kingfisher u saveznoj državi Oklahoma,
 Dover, Pennsylvania, općina u županiji York u saveznoj državi Pennsylvania,
 Dover, Tennessee – grad i sjedište županije Stewart u saveznoj državi Tennessee,
 Dover, Utah – (a ghost town) napušteni grad u županiji Sanpete u saveznoj državi Utah,
 Dover, Vermont – grad u županiji Windham u saveznoj državi Vermont,
 Dover, Virginia – nekorporirana komuna u županiji Loudoun u saveznoj državi Virginia,
 Dover, Buffalo County, Wisconsin – grad u županiji Buffalo u saveznoj državi Wisconsin,
 Dover, Price County, Wisconsin – nekorporirana komuna u gradu Emery u županiji Price, savezna država Wisconsin,
 Dover, Racine County, Wisconsin – grad u županiji Racine u saveznoj državi Wisconsin,
 Dover Plains, New York – zaseok i mjesto određeno popisom u županiji Dutchess, savezna država New York,
 Dover, gradska općina (razdvojba) – mnoge gradske općine koje u nazivu imaju ime Dover.

Poznate osobe

 Ben Dover (rođ. 1955.) – Engleski porno glumac i redatelj,
 Connie Dover (rođ. 28. kolovoza 1974.)- Američka pjevačica / kantautorica,
 Den Dover (rođ. 1938.) – Britanski političar,
 Eric Dover (rođ. 1967.) – Američki glazbenik,
 Gabriel Dover (1937. – 2018.) – Britanski genetičar,
 Kenneth Dover (1920. – 2010.) – Britanski akademik; bivši kancelar Sveučilišta St. Andrews u Škotskoj,
 Kieran Dover (rođ. 1996.), Australski nogometaš, 
 Mary Dover (aktivna 1908.) – Kanadska kemićarka,
 Mildred Dover (rođ. 1944.) – bivši kanadski političar
 Robert Dover (Cotswold Games) (1575. – 1641.) – engleski odvjetnik, autor i umni čovjek, najpoznatiji kao osnivač i dugi niz godina direktor Cotswold Olimpick Games.
 Robert Dover (jahač) (rođ. 1958.), Američki olimpijski jahač
 Rupert Dover – pomoćnik komesara i regionalni zapovjednik s hongkonškim policijskim snagama.

Umjetnost, zabava i mediji

Film

 Dover (film) – kratki dokumentarni film snimljen 1943.

Glazba

 Dover (sastav) – Španjolski rock sastav,
 The Dovers – Američki garage-rock sastav.

Građevine

 Dvorac Dover u Kentu, Engleska,
 Dover House – rezidencija u Whitehallu u kojoj je londonsko sjedište škotskog Ureda.

Tvrtke

 Dover Corporation – američki konglomerat proizvođača industrijskih proizvoda,
 Dover Publications – američki izdavač knjiga i neko vrijeme klasičnih ploča,
 Dover Records – engleska popularna izdavačka kuća (za američku izdavačku kuću, pogledajte gore Dover Publications)

Vlada i zakon

 Dover (Izborna jedinica Parliamenta UK) – Dover je izborna jedinica u Kentu u Engleskoj, zastupljena u Donjem domu parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva,
 Kitzmiller protiv Dover Area School District – sudski proces

Transport i vozila

 Dover (kamion) – marka kamiona u vlasništvu tvrtke Hudson Motor Car Company iz Detroita u saveznoj državi Michigan,
 Dover stanica (MBTA) – od tla uzdignuta brza tranzitna stanica smještena u 'South End u Bostonu u saveznoj državi Massachusetts,
 Dover stanica (NJ Transit) – željeznička stanica u Doveru u saveznoj državi New Jersey,
 Dover Transit Center – autobusni kolodvor u Doveru u saveznoj državi Delaware,
 Dover Transportation Center – željeznička stanica u Doveru u saveznoj državi New Hampshire,
 HMS Dover – Osam brodova Kraljevske mornarice nosilo je ime HMS Dover.

Ostalo

 Baron Dover – Britanska plemićka titula koja je kroz povijest dodijeljena tri puta,
 Dover sole (razdvojba) – dvije vrste ribe plosnatice,
 Dover Athletic – nogometni klub iz Dovera, u Kentu, Engleska.

Vidi još

 Dovre – općina u okrugu Innlandet u Norveškoj,
 White Cliffs of Dover (razdvojba)